Juillac puede referirse a: 

 Juillac, comuna francesa situada en Corrèze.
 Juillac, comuna francesa situada en Gers.
 Juillac, comuna francesa situada en Gironda.